Direktrice steht für:

 Direktrice (Beruf), Schnitt-, Entwurfs- und Fertigungsmodelleur oder -modelleurin
 weibliche Form von Direktor, veraltet, siehe Direktorium (Gremium)

Siehe auch:
 Direktor (Begriffsklärung)